Peoria est un nom pouvant désigner :

Ethnologie 
 les Peoria, peuple amérindien

Toponymie

Peoria, en Alberta

Peoria, en Arizona ;
 Peoria, en Illinois ;
 Peoria, ville située en Oklahoma.

Homonymie de toponyme